Североморск-2:
 Североморск-2 — бывшее название посёлка Сафоново-1 в Мурманской области.
 Североморск-2 — военный аэродром в Мурманской области.